Елена Соколова:
 
 Соколова, Елена Борисовна (род. 1972) — российская актриса.
 Соколова, Елена Владимировна (род. 1979) — российская бегунья.
 Соколова, Елена Петровна (род. 1991) — российская пловчиха.
 Соколова, Елена Сергеевна (род. 1980) — российская фигуристка.
 Соколова, Елена Теодоровна (род. 1945) — профессор МГУ, доктор наук.